В статье представлена численность ассирийского народа, который преимущественно проживает на Ближнем Востоке.

Общая численность — от 1 101 039 до 2 609 043 человек. Основная религия — христианство.

Примечания

Литература 
 

Ассирийцы